Os Primatomorpha é uma subdivisão (mirordem) dos mamíferos Euarchonta que inclui os primatas e os proto-primatas Plesiadapiformes, além dos Dermópteros.

Inclui mamíferos extintos como os Purgatorius.

Acredita-se que há aproximadamente 79,6 milhões de anos houve a separação entre os Primatas e os  Dermoptera.

 ──Euarchontoglires
    ├──Euarchonta
    │  ├──Scandentia
    │  └──Primatomorpha
    │     ├──Dermoptera
    │     └──Primates (Primatas)
    │
    └──Glires
       ├──Lagomorfos (Lagomorpha)
       └──Roedores (Rodentia)

Referências

Bibliografia 

 Gregory A. Buckley - A New Species of Purgatorius (Mammalia; Primatomorpha) from the Lower Paleocene Bear Formation, Crazy Mountains Basin, South-Central Montana - Journal of Paleontology, Vol. 71, No. 1 (Jan., 1997), pp. 149–155.

Euarchontoglires